Les mots glaber, glabra et glabrum sont originellement trois déclinaisons (dont le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « sans poil, chauve, glabre ».

Le mot glabra est aussi le singulier féminin d'un adjectif de même sens en italien, en espagnol et en portugais.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots glaber, glabra et glabrum (sans majuscule et en italique) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales sans poils. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : glaber, glabra, glabrum.

Anthroponyme 
 Caius Claudius Glaber (?-73 ) est un préteur romain, acteur de la troisième guerre servile.
 Raoul Glaber ou Rodulfus Glaber (v. 985-v. 1047) est un moine chroniqueur de son temps, en France.

Notes et références 

Épithète spécifique